Nice steht für:
 Nice, französischer Name von Nizza, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Nice (Kalifornien), Ortschaft im Lake County
 Nice (Programmiersprache), Programmiersprache für die Java Virtual Machine
 The Nice, britische Band
 Nice (Album), Musikalbum der britischen Band The Nice von 1969

Nice ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Nice (1877–1941), US-amerikanischer Politiker
 Hellé Nice (1900–1984), französisches Model, Tänzerin und Automobilrennfahrerin
 Margaret Morse Nice (1883–1974), US-amerikanische Ornithologin und Hochschullehrerin
 Natasha Nice (* 1988), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Peter Nice, britischer Bassist und Sänger

nice steht für:
 nice (Unix), ein Kommando sowie Systemaufruf

NICE steht für:
 National Institute for Health and Care Excellence in Großbritannien
 Networked Integrated Cabin Equipment, Produkt für die Ausstattung von Flugzeugkabinen der Lufthansa Technik
 New industrial cell encapsulation, Verfahren zur Einkapselung von Solarzellen

N.I.C.E. steht für:
 Nitro Injection Car Enterprises, PC-Rennspiel, siehe Have a N.I.C.E. day!

Siehe auch:
 Nicäa
 Neis
 Nies
 Nieß
 Nike
 Nis

Abkürzung